Пахарес-де-ла-Лагуна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,62 км². Население — 139 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки